Ел Дијесисеис има више значења:

 Ел Дијесисеис (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дијесисеис (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дијесисеис (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дијесисеис (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дијесисеис (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дијесисеис (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дијесисеис (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику